Ла-Мазьє́р-о-Бонс-Омм () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на південь від Парижа, 95 км на схід від Ліможа, 55 км на південний схід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Ла-Мазьєр-о-Бонс-Омм на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Мазьєр-о-Бонс-Омм на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез